Pekka Vapaavuori kan syfta på:
Pekka Vapaavuori (musiker), född 1945, finländsk musiker
Pekka Vapaavuori (arkitekt), född 1962, finländsk arkitekt